Fabriciana hassani är en fjärilsart som beskrevs av Weiss 1979. Fabriciana hassani ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
hassani